Česká katolická misie může být:

 Česká katolická misie (Kalifornie) – Los Angeles, San Francisco a San Diego
 Česká katolická misie (Kanada) – Toronto a Burlington
 Česká katolická misie (New York)
 Česká katolická misie (Švýcarsko)

Související články 

 Česká duchovní služba v Německu
 Česká duchovní služba v Rakousku
 Česká katolická beseda v Paříži
 Česká misie v Chicagu
 Slovenská a česká misie (v Lucembursku)